Wallsporn oder Walsporn ist ein Namensteil folgender Personen:

 Maximilian von Hartlieb genannt Wallsporn (1840–1903), Generalmajor der Bayerischen Armee
 Sigmund von Hartlieb genannt Walsporn (1838–1919), deutscher Verwaltungsjurist und Kommunalbeamter in Bayern